Чуйкова — женская форма фамилии Чуйков. Известные носители:

 Чуйкова, Екатерина Александровна (род. 1986) — российская лыжница, мастер спорта по лыжным гонкам; член олимпийской сборной команды России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Ванкувере.
 Чуйкова, Мария Васильевна (1913—?) — звеньевая свеклосовхоза им. Сталина Соседского района Пензенской области, Герой Социалистического Труда (1948).Тоже:
 Чуйкова — деревня в Курском районе Курской области